Ostrogóra – część wsi Kadyny w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Tolkmicko
 Ostrogóra – szczyt w Sudetach 
 Ostrogóra – wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej
 Ostrogóra – wzniesienie w gminie Borne Sulinowo, powiecie szczecińskim, woj. zachodniopomorskim
 Ostrogóra – wzniesienie w gminie Lubomia, powiecie wodzisławskim, woj. śląskim
 Ostrogóra – wzniesienie w gminie Tolkmicko, powiecie elbląskim, woj. warmińsko-mazurskim
 Ostrogóra – wzniesienie w gminie Witnica, powiecie gorzowskim, woj. lubuskim